Sandin oder Sandín ist der Familienname folgender Personen:

 Elis Sandin (1901–1987), schwedischer Skilangläufer
 Emil Sandin (* 1988), schwedischer Eishockeyspieler
 Erik Sandin (* 1966), US-amerikanischer Schlagzeuger der Punk-Rock-Band NOFX
 Pablo Sandín (* 1994), uruguayischer Fußballspieler